Sanfeliciani – abitanti di San Felice Circeo
Sanfeliciani – abitanti di San Felice a Cancello
Sanfeliciani – abitanti di San Felice del Benaco
Sanfeliciani – abitanti di San Felice del Molise
Sanfeliciani – abitanti di San Felice sul Panaro